Capranica peut désigner:

 Capranica, commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium en Italie ;
 Caprarica di Lecce, commune italienne de la province de Lecce dans la région des Pouilles en Italie ;
 Capranica Prenestina, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région du Latium en Italie ;